Thomas Beaufort, I duca di Exeter (1377-1426), figlio illegittimo di Giovanni Plantageneto, I duca di Lancaster
 Thomas Beaufort, conte di Perche (1405-1431), figlio cadetto di John Beaufort, I conte di Somerset